Cincinnati Masters 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour Masters 1000 w sezonie 2021 z cyklu Cincinnati Masters rozgrywany w dniach 15–22 sierpnia 2021 roku w Cincinnati na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 6 056 280 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021 w tenisie ziemnym
2021
2021 w Stanach Zjednoczonych